Termenul „Ortega” se poate referi la:

 José Ortega y Gasset (9 mai 1883 - 18 octombrie 1955 ) a fost filosof spaniol 
 Manuel Medina Ortega, politician spaniol
 Amancio Ortega , om de afaceri spaniol (fondatorul Inditex Group și Zara ) este pe Lista celor mai bogați oameni din Europa
 Ortega (struguri)